Geiger puede referirse a:

 Geiger (Alabama), pueblo ubicado en el estado estadounidense de Alabama.
 Geiger (apellido), apellido alemán.
 Geiger (cráter), cráter de la Luna.
 (14413) Geiger, asteroide.
 Contador Geiger, instrumento que permite medir radiactividad.
 Ley de Geiger-Nuttall, relación entre la constante de decaimiento de un isótopo radioactivo y la energía de las partículas alfa que emite.
 Tubo Geiger-Müller, elemento de detección de radiación del contador Geiger.
 Telescopio de tubo Geiger, instrumento científico para detectar partículas energéticas en el espacio interplanetario.